Hohenbirken – wieś w gminie Bad Heilbrunn
niemiecka nazwa Brzezie (Racibórz) i nieczynnej stacji Brzezie nad Odrą